Conchaspis är ett släkte av insekter. Conchaspis ingår i familjen Conchaspididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Conchaspis